José Antonio López puede referirse a:

 José Antonio López de la Plata (17??-18??), político de Nicaragua-Costa Rica;
 José Antonio López Guerrero (Jal) (1962), investigador virólogo español;
 José Antonio López Bueno (1974-), boxeador español;
 José Antonio López Díaz (1959-), profesor español;
 José Antonio López Gil (1976-), ciclista español.
 José Antonio López, compositor venezolano.
 José Antonio López (barítono), cantante lírico español.